Појам Бароуз може да се односи на:
 Едгар Рајс Бароуз, амерички књижевник
 Лари Бароуз, енглески фото-новинар
 Мајкл Бароуз, британски информатичар
 Сафрон Бароуз, енглеска глумица